

Postacie 
 Charles Napier – ujednoznacznienie
 Francis Napier – szkocki dyplomata i administrator kolonialny
 George Thomas Napier – brytyjski wojskowy
 Ian Napier – lotnik
 Jessica Napier – nowozelandzka aktorka
 John Napier (1550-1617) – matematyk, odkrywca logarytmów
 John Napier – amerykański bobsleista
 Robert Napier, 1. baron Napier of Magdala (1810-1890) – brytyjski marszałek polny, głównodowodzący w Indiach, 1. baron Magdali (późniejszej Amba Mariam) stolicy Abisynii
 Shabazz Napier – amerykański koszykarz
 Wilfrid Fox Napier (ur. 1941) – południowoafrykański duchowny katolicki
 William Francis Patrick Napier (1785-1860) – brytyjski wojskowy i historyk wojskowości

Lokalizacje 
 Napier – miasto w Nowej Zelandii
 (7096) Napier – planetoida z grupy przecinających orbitę Marsa

Pozostałe 
 HMAS Napier – brytyjski niszczyciel z okresu II wojny światowej
 stała Napiera – liczba e, podstawa logarytmu naturalnego
 Klan Napier – szkocki klan
 Napier (motoryzacja) – brytyjski producent samochodów